

Населені пункти та їхні частини
 Залуже — село в гміні Щерцув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Залуже — село в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Залуже — село в гміні Любачів Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Залуже — частина села Добринка в гміні Піщаць Більського повіту Люблінського воєводства
 Залуже — частина села Ольшин у гміні Рокітно Більського повіту Люблінського воєводства
 Залуже — частина села Ягелла (Яґелла) в гміні Триньча Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Залуже — частина села Нівиська в гміні Нівіська Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Залуже — частина села Тушув-Народови в гміні Тушув-Народови Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Залуже — частина села Дульча-Мала в гміні Радомишль-Великий Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Залуже — частина села Здвижень (Звежинь) у гміні Вільшаниця Ліського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки